Lead (z angielskiego prowadzić lub ołów) może oznaczać:
 Lead, element artykułu, zwłaszcza prasowego
 Lead, miejscowość w USA w stanie Dakota Południowa
 Lead, miejscowość w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie North Yorkshire